Visegrad est un toponyme, signifiant Haut-château ou Ville haute dans les langues slaves, qui peut désigner :

Višegrad, une ville de Bosnie-Herzégovine
le lac de Višegrad, un lac de retenue situé en Bosnie-Herzégovine sur la rivière Drina, près de la précédente ;
Visegrád, une ville située en Hongrie
 le groupe de Visegrád qui est un groupe informel réunissant quatre pays d'Europe centrale
 Vyšehrad, un château et un quartier de Prague